Une galoche peut être :
 un sabot avec la semelle en bois et le dessus en cuir, qui se portait avec dedans un chausson en feutre ou de la paille. La galoche vient des Gaulois dont elle a gardé le nom, elle était courante en Bretagne jusqu'au milieu du  ;
 une espèce de chaussure qui se mettait par-dessus les chaussons ou les souliers, aussi appelé  « claque » au Québec pour sa version en caoutchouc ;
 une forme de menton ;
 un jeu d’adresse qui se joue avec un palet (Galoche bigoudène) ;
 une sorte de poulie ;
 le surnom d’un train :
 train circulant de Saint-Étienne à Pélussin
 train circulant de Croix-Rousse à Trévoux
 train circulant de Lavoûte sur Loire à Lavoûte sur Rhône ;
 le nom d’un ruisseau qui finit dans le Morgon.